Anarthropora är ett släkte av mossdjur. Anarthropora ingår i familjen Exechonellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Anarthropora